Araruna (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Araruna (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná